Барун Гойот — геологічна формація, що знаходиться у пустелі Гобі на півдні Монголії в аймаці Умнеговь. Відкладення датується маастрихтським ярусом (пізня крейда, 72 млн років тому). Шари формації знаходяться під відкладеннями формації Немегт над формацією Дядохта.

Палеофауна

Ящірки

Птахотазові динозаври

Ящеротазові динозаври

Птахи

Ссавці

Примітки 

Геологічні формації
Геологія Монголії
Крейдовий період